Tenisowy turniej WTA Estoril Open 2009 odbył się w dniach 4 maja – 10 maja w portugalskim Estoril na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 147 175 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009
2009 w tenisie ziemnym